Ричард Шифф (; род. 27 мая 1955, Бетесда, Мэриленд) — американский актёр, обладатель премии «Эмми» в 2000 году за роль Тоби Зиглера в телесериале «Западное крыло».

Биография 
Ричард Шифф родился 27 мая 1955 года в городе Бетесда, штат Мэриленд, США в семье Шарлотты и Эдварда Шифф, адвоката по недвижимости. Шифф и его семья — евреи. Имеет брата Пола Шиффа, который стал кинопродюсером. В 1973 году Шифф поступил в нью-йоркский Сити-колледж, но бросил учёбу после первого курса. В начале 1980-х годов он стал работать в нью-йоркских театрах, сначала в качестве режиссёра, затем стал актёром. В 1988 году, Шифф переехал в Лос-Анджелес и стал участником театральной труппы Актёрская банда, основанной Тимом Роббинсом.

Начиная с 2017 года, Ричард Шифф исполняет роль доктора Аарона Глассмана в сериале «Хороший доктор».

Со своей женой Шейлой Келли, Ричард Шифф познакомился во время прослушивания в «Антигоне» в 1983 году, в 1996 году они поженились. У них есть сын Гас и дочь Руби.

Шифф придерживается демократических политических взглядов, но он не является зарегистрированным членом какой-либо партии. На президентских выборах 2008 года в США Шифф голосует за Барака Обаму. В 2016 году Шифф поддержал сенатора Берни Сандерса.

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Выпускники Городского колледжа Нью-Йорка
Киноактёры США